

Persone 
Darin – cantante svedese
Bobby Darin – cantante e attore statunitense
Stelio Darin – calciatore italiano

Altro 
Darin – variante del nome proprio di persona inglese Darren
Darin – album di Darin del 2005